Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2014 проводился с 3 по 9 марта 2014 в городе Шаффхаузен.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Genf (скип Петер де Круз), победившая в финале команду Adelboden R+B (скип Свен Михель). Бронзовые медали завоевала команда Bern Heliomalt (скип Марк Пфистер).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2014.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 8 марта, 18:30

Полуфинал. 9 марта, 9:00

Финал. 9 марта, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в Швейцарии в 2014 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
Март 2014 года